Haplocochlias minutissima är en snäckart. Haplocochlias minutissima ingår i släktet Haplocochlias och familjen Skeneidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
minutissima